Boletellus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Boletellus відносять 103 видів:

Примітки

Джерела 
 Murrill, W.A. 1909. The Boletaceae of North America - 1. Mycologia. 1(1):4-18 - P.9

Роди грибів
Болетові